Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1939 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Simone Mathieu je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Simone Mathieu (prvakinja)
  Sarah Fabyan (četrtfinale)
  Jadwiga Jedrzejowska (finale)
  Mary Hardwick (četrtfinale)
  Rollin Couquerque (prvi krog)
  Arlette Halff (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1939